Журавська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Журавська сільська рада — Черкаська область, Городищенський район
 Журавська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район
 Журавська сільська рада — Чернігівська область, Варвинський район